São José do Belmonte kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José do Belmonte (ort), Pernambuco, 
 São José do Belmonte (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar